Muotkajärvi kan syfta på:

Insjö

Sverige 

Muotkajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 747827-179934), sjö i Pajala kommun, 
Muotkajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 749062-183580), sjö i Pajala kommun,  (17,3 ha)
Muotkajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (4,61 ha)
Muotkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 748577-174896), sjö i Gällivare kommun,  (13,3 ha)
Muotkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 748865-175478), sjö i Gällivare kommun,  (34 ha)
Muotkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 749017-171901), sjö i Gällivare kommun,  (13,8 ha)
Muotkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,

Finland 
Muotkajärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland, lat 68.65, long 23.85), sjö i Enontekis,  (47 ha)
Muotkajärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland, lat 68.33, long 23.38), sjö i Enontekis,  (4,2 km²)
Muotkajärvi (sjö i Kittilä, Lappland, Finland, lat 67.92, long 25.00), sjö i Kittilä,  (67 ha)
Muotkajärvi (sjö i Kemijärvi, Lappland, Finland, lat 66.78, long 26.68), sjö i Kemijärvi,  (47 ha)

Plats 
Muotkajärvi, Enontekis – en by i Enontekis

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn